Freischaltung steht für:

 Produktaktivierung 
 das Freischaltelement einer Brandmeldeanlage
 das Bestätigen einer Änderung an einer Software, siehe Commit
 Unterbrechen der Stromzuführung in einem Stromnetz